Figura ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Figura (1898–1978), österreichischer Grafiker und Maler
 Katarzyna Figura (* 1962), polnische Schauspielerin
 Kurt von Figura (* 1944), deutscher Biochemiker und Universitätspräsident
 Lars Figura (* 1976), deutscher Rechtsanwalt und ehemaliger Leichtathlet
 Wolfgang Figura (* 1952), deutscher Fußballspieler

literarische Titel:
 Figura (Nikolai Leskow) (1889), Erzählung des russischen Schriftstellers Nikolai Leskow

Sonstiges:
 Figura (Bürostuhl), ein Bürostuhl der Vitra AG, die Bestuhlung des Deutschen Bundestags